Bojan – męskie imię słowiańskie
 Bojan – legendarny ruski poeta i wieszcz ze Słowa o wyprawie Igora
 Bojan – pruski herb szlachecki